Stazione di Europa – stazione ferroviaria di Bari di Ferrotramviaria
 Stazione di Europa – stazione ferroviaria di Catania di RFI
 Stazione di Europa – stazione della metropolitana di Brescia